Поморяни (плем'я) — західнослов'янські лехитські племена, що жили з приблизно VII до XVI-XVII ст. в низов'ях Одри на узбережжі Балтійського моря. Залишками поморян зараз є кашуби.
 Поморяни — містечко (селище міського типу) Золочівського району Львівської області.
 Поморяни (гміна) — колишня адміністративна одиниця у Зборівському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої.
 Померанці — німецькомовне населення, що жило починаючи з XIII століття у Померанії.

Див. також 

 Помор'я
 Поморська культура